Хуан Баутиста де Помар (), (ок. 1535, Тескоко, Мексика — ок. 1590) — мексиканский писатель XVI века.

Происхождение 

Согласно сведениям францисканского историка Х. де Торкемады был сыном испанца и индианки, дочери правителя Тескоко Несауальпилли (1472—1515). Претендовал на место касика (индейского правителя) Тескоко, но вследствие противодействия других потомков Несауальпилли получил только часть имущества, оставшегося от тескоканских царей.
Известно, что в обоснование своих претензий Помар написал некое историческое сочинение, использованное Х. де Торкемадой и Ф. де Альва Иштлильшочитлем, которое, однако, не сохранилось.

Произведения

«Сообщение из Тескоко» 

В 1582 г. по поручению колониальных властей составил, опираясь главным образом на свидетельства старых индейцев, «Сообщение из Тескоко» — ответы на вопросник, утвержденный в 1577 г. испанским королём Филиппом II и разосланный по заморским владениям Испании с целью составления их детального историко-географического описания.
«Сообщение» сохранилось в неполной копии начала XVII в. и содержит чрезвычайно интересные, частично — уникальные — сведения о религии, обрядах, общественных и государственных институтах, военном деле, законодательстве и обычаях индейцев Центральной Мексики XV—XVI веков, а также любопытные данные по медицине и ботанике. Собственно исторические материалы в «Сообщении» представлены достаточно фрагментарно, хотя позволяют подтвердить и уточнить ряд сообщений Торкемады и Иштлильшочитля.

«Романсы владык Новой Испании» 

Ок. 1585 г. Помар составил сборник «Романсы владык Новой Испании», являющийся одним из двух основных источников текстов поэзии науатль.

Примечания

Основные издания

На испанском языке 

 Garibay K., Á.M. Poesía nahuatl. vol. 1. — México: UNAM, 1964.
 Pomar.- Zurita.- Relaciones Antigüas. // Nueva Colección de documentos para la historia de México. III. (Siglo XVI). — México: F.D. de Leon, 1891.
 Pomar, Juan Bautista. Relación de Tezcoco. // Relaciones de la Nueva España, ed. Germán Vázquez. — Madrid: Historia 16, 1991.
 Pomar y Zurita. Pomar, Relación de Tezcoco. Zurita, Breve relación de los señores de la Nueva España. // Varias relaciones antigüas. (Siglo XVI). — Nabu Press, 2010.

Литература 

 
 Aldao , M. I. Alteridad y aculturación en ‘Relación de Texcoco’ de Juan Bautista Pomar // Actas del II Congreso Internacional «Cuestiones Críticas». — Rosario, 2009.
 Carrera Stampa, M. Historiadores indígenas y mestizos novohispanos. Siglos XVI y XVII // Revista Española de Antropología Americana. — Madrid, 1971.
 López y Magaña, J. Aspects of the Nahuatl heritage of Juan Bautista de Pomar /Thesis (Master of Arts in Latin American Studies). University of California. — Los Angeles, 1980.
 Mignolo, W. Cartas, crónicas y reliciones del descubrimiento y la conquista // Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. — Madrid, 1992.
 Moreno García H. Juan Bautista Pomar. — Toluca, México, 1978.
 Historiografia novohispana de tradición indígena. Vol I / J .R.Romero Galván, coord. — México, 2003.

Персоналии по алфавиту
Историки Мексики
Этнографы Мексики
Мезоамерика
Науа
Писатели Мексики
Писатели XVI века
Историки XVI века
Испанские писатели